Хименес, Луис:

 Хименес, Луис (1940—2006) — американский скульптор мексиканского происхождения.
 Хименес, Луис (род. 1984) — чилийский футболист, полузащитник.